Александр Георгиевич Рыщенков (род. 27 марта 1959) — российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2018).

Биография 
Александр Рыщенков родился 27 марта 1959 года. В 1980 году окончил Театральное училище имени Щукина (курс А. А. Казанской). В том же году вошёл в труппу театра имени Евг. Вахтангова.

В кино дебютировал в 1981 году, сыграв роль Юры-молодожёна в остросюжетном фильме «34-й скорый».

Семья 
 Дочь — Екатерина Рыщенкова (род. 1978)
 Дочь — актриса Мария Рыщенкова (род. 1983)

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (30 ноября 2011 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Заслуженный артист Российской Федерации (29 июня 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 сентября 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Работы в театре

Театр им. Вахтангова 
 «Мистерия-Буфф» — Человек будущего
 «Правда памяти» — Строитель
 «Роза и Крест» — Слуга просцениума
 «Анна Каренина» — Слуга просцениума
 «И дольше века длится день» — Жуаньжуан
 «Раненые» — Шевелев, военврач
 «Мария Тюдор» — Вельможа
 «Русь! Браво!» — Серега
 «Дело» — Нелькин
 «Закат» — Левка Кацап
 «Два часа в Париже» — Котильяр
 «Белый кролик» — Сандерсон, врач
 «Проделки Скапена» — Леандр
 «Али-Баба и сорок разбойников» — Али-Баба
 «Notre amour» — Наша любовь
 «Левша» — Павлин Хлыщ
 «Король-олень» — Чиголотти
 «За двумя зайцами…» — Панас, друг Голохвостого
 «Принцесса Турандот» — Калаф, сын Тимура
 «Царская охота» — Капитан Снарк
 «Королева красоты» — Пато Дули
 «Всюду деньги, деньги, деньги…» — Василиск Перцов
 «Троил и Крессида» — Диомед
 «Маскарад» — Казарин
 «Люди как люди» — Муратов
 «Цена" Пристань» — Виктор Франц
 «Обычное дело» — Сержант

Фильмография 
  — 34-й скорый — Юра, молодожён
  — Ожидаются похолодание и снег
  — Повести Белкина. Выстрел — офицер (в титрах А.Ращенков)
  — Полесская хроника (Фильм 1-й «Люди на болоте») — эпизод
  — Мистерия-Буфф — человек будущего
  — Вольный ветер — Микки
  — Потоп — Чарли
  — Исполнить свой долг — Попов Иван Васильевич, рабочий-большевик
  — Московская любовь — эпизод
 — — Мелочи жизни — Игорь, сын Шведова
  — За двумя зайцами — Панас, друг Голохвастого
 — — Кулагин и партнёры — эпизоды
  — Аэропорт — VIP-пассажир-дебошир
  — Сыщики 4 (фильм 3-й «Ледяное пламя») — Бобриков
  — Шекспиру и не снилось — Дмитрий Семёнович, слуга
  — Большие девочки (9-я серия «Счастливый билет») — милиционер
 — — Обручальное кольцо — главврач психбольницы
  — Деревенская комедия — Кузьмич
  — Пристань (фильм-спектакль) — Виктор Франк
 — — Склифосовский — Илья Ефимович Звягинцев

Примечания

Ссылки 
 
 КиноПоиск: Александр Рыщенков
 Александр Рыщенков. Судьба героя – судьба русского человека // musecube

Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина